Сан Антонио Буенависта има више значења:

 Сан Антонио Буенависта (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Сантијаго ел Пинар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Сан Себастијан Теитипак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Авазотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Буенависта, Ел Теколоте (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Буенависта (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Буенависта, Ел Теколоте (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику